Krybskytten er en dansk stumfilm fra 1914.

Handling

Eksterne henvisninger 
 

Stumfilm fra Danmark
Danske film fra 1914